Бирштадт — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Бирштадт, Альберт (1830—1902) — американский художник немецкого происхождения.

Топоним 
 Бирштадт — гора в округе Клир-Крик, штат Колорадо, США.

См. также 
 Бёрштадт
 Бюрштадт